Бетонку́р-ле-Брот () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Со. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70067.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Безансона, в 20 км к северо-востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 99 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 71 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 60 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 84,5 %, в 1999 году было 63,4 %). Из 60 активных жителей работали 55 человек (30 мужчин и 25 женщин), безработных было 5 (3 мужчины и 2 женщины). Среди 11 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона